Pustinjska ruža može označavati:
 Pustinjska ruža (Adenium obesum), vrstu biljke iz porodice Apocynaceae
 Pustinjska ruža (prirodna tvorevina), ili pješčana ruža, pješčani kamen nalik cvijetu.